Big TV — третий студийный альбом британской инди-рок группы White Lies, релиз которого состоялся 12 августа 2013 года на лейбле Fiction Records.

Об альбоме 
Альбом был выпущен в стандартном издании включая 12 новых композиций, и в делюкс, где помимо всех новых песен, вошло несколько демо записей. «Big TV» был также выпущен в цифровом формате и на виниловой пластинке.

В качестве обложки для диска группа использовала картину «Pilot 2» художника Майкла Кегана.

В качестве первого сингла из альбома был выпущен трек «There Goes Our Love Again». Сингл впервые поклонники смогли услышать 18 июля 2013 года в эфире шоу Зейна Лоу на BBC Radio 1, а официально сингл вышел 5 августа того же года. Стоит отметить, что перед выходом альбома, White Lies загрузили на свой профиль SoundCloud две композиции из альбома для бесплатного скачивания: «Getting Even» и «Change».

Список композиций

Даты релиза

Чарты

Примечания 

Альбомы White Lies
Альбомы инди-рока
Альбомы Fiction Records